Сирош — фамилия. Носят как украинские так и русские люди. Известные носители:

 Сирош, Игорь Иванович (род. 1963) — российский государственный деятель.
 Сирош, Илья (род. 1998) — эстонский шахматист.